«Коне́ц сезона» — российский мелодраматический триллер режиссёра Константина Худякова. Премьера фильма в России состоялась 5 декабря 2019 года.

Сюжет 
Три сестры волею обстоятельств оказались за пределами России и живут в маленьком прибалтийском городке. Они, как и героини знаменитой пьесы Антона Павловича Чехова, живут мечтой о возвращении в Москву и ищут любовь, однако у судьбы на них свои планы. Одну никак не оставляет прошлое, другая ищет простого женского счастья, а у третьей — кризис семейной жизни. Тем временем, на тихом побережье появляется опасный убийца… Светлая меланхолия сменяется взрывами человеческих эмоций и нешуточной борьбой за жизнь.

В ролях 
 Юлия Снигирь — Вера
 Юлия Пересильд — Елена
 Анна Чиповская — Анна
 Сергей Колтаков
 Евгений Цыганов — Борис
 Андрюс Паулавичюс — Донатас
 Габриэле Куодите — Бригитта
 Сергей Дьяков — Швепс
 Сергей Кореньков — телохранитель Бориса
 Наталья Кудряшова
 Дмитрий Ендальцев

Примечания 

Фильмы Константина Худякова
Фильмы России 2019 года
Фильмы-драмы России
Фильмы-триллеры России
Фильмы-мелодрамы России
Фильмы, снятые при участии студии «Мосфильм»
Фильмы на русском языке